Prophet bezeichnet
 einen Verkünder göttlicher Botschaften, siehe Prophetie und Liste biblischer Propheten
 eine Oper von Giacomo Meyerbeer, siehe Le prophète
 ein Buch von Khalil Gibran, siehe Der Prophet (Buch)
 Ein Lucky-Luke-Album, siehe Der Prophet (Comic)
 einen Film von Jacques Audiard, siehe Ein Prophet
 Synthesizer von Sequential Circuits

Propheten bezeichnet
 den letzten Teil des Alten Testaments, bestehend aus 18 (Teil-)Büchern der Bibel

Prophet ist der Familienname folgender Personen:
 Chuck Prophet (* 1963), amerikanischer Singer-Songwriter, Gitarrist und Musikproduzent
 David Prophet (1937–1981), britischer Autorennfahrer
 Ekkehard Prophet (1938–2014), deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant
 Elizabeth Clare Prophet (1939–2009), US-amerikanische Predigerin, Schriftstellerin und Verlegerin

Siehe auch:
 Der Prophet
 Prophete
 Beim Propheten
 The Prophet
 Wormser Propheten, Bibelübersetzung
 Zwickauer Propheten, reformatorische Gruppe